oni – japońskie złe duchy występujące w shintō i folklorze
 Oni – przygodowa gra akcji Bungie Software z 2001 roku
ONI – skrót od Office of Naval Intelligence, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej USA
 Oni – dramat autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza
 Oni (The Faculty) – film w reż. Roberta Rodrigueza z 1998 r.
 Oni (They) – film w reż. Roberta Harmona z 2002 r.
 Oni (Loro) – film w reż. Paolo Sorrentino z 2018 r.
 Oni – francusko-rumuński film fabularny z 2006 r.
 Oni – miasto w Gruzji
 Oni – zbiór wywiadów Teresy Torańskiej z byłymi komunistycznymi dygnitarzami (wyd. I w 1985 r.)

 ONI – zespół muzyczny z Zamościa